Svenska Futsalligan 2022/2023 är den nionde säsongen av Svenska Futsalligan.

Lag och arenor

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Anmärkningslista

Källor
 Officiell hemsida

Futsal i Sverige
Sport i Sverige 2022
Sport i Sverige 2023